A Dorg Van Dango 2020-ban bemutatott kanadai–ír 2D-s számítógépes animációs kaland–vígjáték televíziós sorozat, amelyet Fabian Erlinghäuser és Nora Twomey alkotott.

Írországban 2020. március 2-án, míg Magyarországon 2020. szeptember 13-án mutatta be a Nicktoons.

Cselekmény 
Dorg egy átlagos fiú. Miután négy misztikus lény megszökik az 52-es körzetből és Dorg kertjébe landolnak a fiú élete kerekestül felfordul.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Felolvasó: Endrédi Máté
 Magyar szöveg: Szerepi Hella
 Hangmérnök: Gajda Mátyás
 Vágó: Wünsch Attila
 Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa
 Szinkronrendező: Pupos Tímea
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

A szinkront az SDI Media Hungary készítette

Epizódok

1. évad (2020)

Jegyzetek

További információk 

 

2020-ban bemutatott televíziós sorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Kanadai számítógépes animációs sorozatok
Ír számítógépes animációs sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok